Рудевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Рудевичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Рудевичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Рудевичи — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Рудевичи — деревня в Столбцовском районе Минской области.